GYG est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation mondiale émergente qui soutient et consolide les efforts des jeunes qui œuvrent pour la justice sociale.

GYG est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Magan, un aéroport russe situé dans le village de Magan, selon le code AITA des aéroports.

gyg est un code qui peut désigner :
 gbayi, une langue nigéro-congolaise, parlée en République centrafricaine, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports
Code